Katarzyna Dołgoruka (1712–1747)
 Katarzyna Dołgoruka (1847–1922)